Die Brasil Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 14. Februar 2009 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in San José die SAP Open gespielt. Letztere zählten genau wie die Brasil Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war Nicolás Almagro, der in diesem Jahr bereits im Viertelfinale ausschied. Die Einzelkonkurrenz konnte der an zwei gesetzte Spanier Tommy Robredo gewinnen. Im Finale besiegte er den Brasilianer Thomaz Bellucci in drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:4 und gewann damit seinen achten Karrieretitel. Im Doppel waren Marcelo Melo und André Sá die Titelverteidiger, sie schieden in der ersten Runde aus. Im Doppelfinale siegte das Duo Marcel Granollers und Robredo gegen Lucas Arnold Ker und Juan Mónaco in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5. Robredo gewann durch seinen Sieg im Einzel und Doppel insgesamt ein Preisgeld von 104.500 US-Dollar.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 505.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 562.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Costa do Sauípe